

Прізвище 
Козловський — українське прізвище. Польський відповідник — Kozłowski, російський — Козловский.

Особи

Козловський Адольф Антонович (1930-1983) - головний диспетчер Київенерго 
 Козловський Альфред Іванович (1929—2013) — український промисловий діяч, заслужений винахідник України, Герой Соціалістичної Праці.
 Козловський Анатолій Михайлович (* 1942) — український політик.
 Козловський Андрій Володимирович (* 1959) — російський композитор, співак, музикант, бард.
 Козловський Андрій Романович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козловський Антоній Станіслав (1857—1907) — єпископ Утрехтської унії старокатолицьких церков, предстоятель Старокатолицької єпархії в США.

Б 
 Козловський Борис Леонідович (1941—2019) — український журналіст. Перший заступник головного редактора газети «Високий замок» (1991—2019). Очолював прес-службу НУ «Львівська політехніка» (від 2014).
 Козловський Борис Юрійович (1892—1953) — геолог, геофізик, гравіметріст.

В 
 Козловський Валентин Казимирович (1955—2015) — радянський і російський актор і режисер.
 Козловський Валерій Іванович — актор театру, заслужений артист Росії (2004).
 Козловський Василь Іванович (1920—1997) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Козловський Василь Тимофійович (? — після 1730) — перекладач першої половини XVIII століття.
 Козловський Вікентій Михайлович (1797—1873) — російський генерал, учасник Кавказьких походів.
 Козловський Віталій Віталійович (1985) — український естрадний співак.
 Козловський Володимир Іванович (1867-1930) — український живописець.
 Козловський Володимир Миколайович (1917—1984) — російський радянський письменник.
 Козловський Володимир Олександрович (нар. 1950) — український економіст, кандидат економічних наук, професор Вінницького національного технічного університету.
 Козловський Владислав (1832—1899) — польський публіцист.
 Козловський Владислав (1896—1943) — білоруський націоналіст, суспільно-політичний діяч, поет, публіцист.

Г 
 Козловський Гнат Гнатович (1917—1962) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Козловський Григорій Опанасович (1646—1701) — військовий і політичний діяч XVII століття.

Д 
 Козловський Давид Євстахійович (1870—1949) — російський і радянський артилерійський інженер, генерал-майор артилерії.
 Козловський Данила Валерійович (1985) — російський актор.

Є 
 Козловський Євген Олександрович (1929) — російський геолог і державний діяч, редактор «Горной энциклопедии».
 Козловський Євген Антонович (1946) — російський письменник, драматург, журналіст.

І 
 Козловський Іван Андрійович (? — після 1620) — військовий діяч Другого народного ополчення.
 Козловський Іван Андрійович (1892—1938) — радянський поет.
 Козловський Іван Павлович (1869 — не раніше 1940) — російський історик.
 Козловський Іван Семенович (1900—1993) — радянський оперний співак, тенор, українець за походженням, народний артист СРСР.
 Козловський Ігор Анатолійович (* 1954) — український науковець, релігієзнавець.
 Козловський Ісая Трофимович (? -1651) — український богослов.

Й 
 Козловський Йосип Іванович (1913—1993) — радянський скульптор.

К 
 Козловський Костянтин Григорович (1886—1981) — білоруський селянин, який врятував близько 500 євреїв період Голокосту.
 Козловський Костянтин Гнатович (1904—1980) — капітан теплохода Балтійського морського пароплавства Міністерства морського флоту СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Козловський Костянтин Мирославович (1947—2001) — скульптор, художник. Член Національної спілки художників України з 1993 року.
 Козловський Костянтин Степанович (1905—1975) — радянський художник-графік, ксилографії.
 Козловський Кшиштоф (1931—2013) — польський журналіст, політичний діяч, керівник спецслужб.

Л 
 Козловський Леон (1892—1944) — польський археолог і політик.

М 
 Козловський Марек ( 1996) — латвійський футболіст, нападник.
 Козловський Мацей ( 1943) — польський дисидент, журналіст, історик і дипломат.
 Козловський Мацей (актор) (1957—2010) — польський актор.
 Козловський Мечислав Юлійович (1876—1927) — революціонер.
 Козловський Микола Ілліч (1791—1878) — російський архітектор.
 Козловський Микола Кузьмич (1917—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Козловський Микола Павлович (1956—2020) — український лісівник, доктор біологічних наук, директор Інституту екології Карпат НАН України.
 Козловський Микола Степанович (1925—2006) — український громадський діяч на Берестейщині.
 Козловський Микола Федорович (1921—1996) — український радянський фотограф, кореспондент журналу «Огоньок» в Україні, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка.
 Козловський Микола Феофанович (1887—1939) — перший фаховий кінооператор.
 Козловський Михайло Іванович (1753—1802) — російський скульптор, автор фонтанної скульптури «Самсон» в Петергофі.
 Козловський Михайло Павлович — український вчений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем НАНУ
 Козловський Михайло Семенович (близько 1700—1767) — російський державний діяч, генерал-майор, таємний радник.
 Козловський Михайло Сергійович (1989) — російський автогонщик.
 Козловський Михайло Тимофійович (1774—1853) — російський бойовий генерал.

О 
 Козловський Олександр Костянтинович (1876-1898) — український поет.
 Козловський Олександр Миколайович (1864—1940) — генерал-майор, організатор оборони під час Кронштадтського повстання 1921 року.
 Козловський Олександр Миколайович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Козловський Олексій Васильович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козловський Олексій Іванович (1932—1996) — герой Соціалістичної Праці.
 Козловський Олексій Олександрович (1892-1971) — науковий, політичний і громадський діяч.
 Козловський Олексій Семенович (1707—1776) — обер-прокурор Синоду в 1758—1763.
 Козловський Олексій Федорович (1905—1977) — радянський композитор і диригент.
 Козловський Ондржей (1982) — чеський бобслеїст.
 Козловський Осип Антонович (1757—1831) — російський композитор.

П 
 Козловський Павло Олександрович (1845?) — російський генерал від кавалерії.
 Козловський Павло Григорович (1911—1996) — білоруський радянський історик, доктор історичних наук.
 Козловський Павло Павлович (нар. 1942) — білоруський військовий і державний діяч.
 Козловський Петро Борисович (1783—1840) — російський письменник і дипломат.
 Козловський Пінхас (Сапір) (1906—1975) — ізраїльський державний діяч.

С 
 Козловський Сергій Володимирович (нар. 1978) — український економіст, доктор економічних наук, професор Донецького національного кніверситеті імені Василя Стуса (м. Вінниця)
 Козловський Сергій Орланович — український історик, журналіст.
 Козловський Симон-Мартин (1819—1899) — луцько-житомирський католицький єпископ, архієпископ-митрополит могилівський.
 Козловський Станіслав Олександрович (1976) — російський психолог і інтернет-діяч, виконавчий директор Вікімедіа РУ.
 Козловський Станіслав Габріель (1860—1922) — польський драматург і літературний критик.
 Козловський Стефан Кароль (1938) — польський археолог.
 Козловський Тимофій Михайлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Ф 
 Козловський Фелікс (1802—1872) — польський філософ.
 Козловський Феліціан Антоній (1805—1870) — польський історик.
 Козловський Федір Олексійович (1740-ті — 1770) — російський письменник, поет і перекладач.

Ш 
 Козловський Шая (1910—1943) — польський шаховий композитор.

Я 
 Козловський Яків Абрамович (1921—2001) — російський поет, перекладач.
 Козловський Януш Кшиштоф (1936) — польський археолог.

 Ісая Козловський-Трофимович — видатний православний богослов XVII століття.

Козловська 
 Козловська Валентина Яківна (1938) — радянська і російська шахістка, гросмейстер серед жінок.
 Козловська Марина Андріївна (1925) — радянський і російський художник, живописець.

 Лінда Козловські () (1958) — американська акторка.

Топоніми

Козловський — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан.
 Козловський — селище в Новооскольський районі Бєлгородської області.
 Козловський — селище в Карачевський районі Брянської області.
 Козловський — селище в Почепського районі Брянської області.
 Козловський — селище в Аннінському районі Воронезької області.
 Козловський — селище в Таловском районі Воронезької області.
 Козловський — селище в складі міста Єкатеринбурга.
 Козловський — селище в Інжавінском районі Тамбовської області.

Інше 
 4944 Козловський — астероїд головного поясу

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища